Excesso de líquido nos tecidos ou vasos, ou ambos, incluindo: 
 Edema, acúmulo anormal de líquido no interstício, manifestando-se como inchaço
 Edema periférico, edema em partes periféricas do corpo, como membros e pés
 Edema pulmonar, edema nos pulmões que prejudica a respiração
 Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca, resultando em congestão em um ou mais órgãos
 Congestão nasal, o bloqueio das passagens nasais devido a membranas inchadas
 Congestão prostática, uma condição médica que ocorre quando a próstata fica inchada por excesso de líquido

Termos médicos